Рекена  () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Рекена — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия.
 Рекена — одна из 7 провинций перуанского региона Лорето. 
 Рекена-де-Кампос — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Рекена-Утьель — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия.